Marienhof ist ein Ortsname:

in Deutschland
 Marienhof (Bestensee), Wohnplatz der Gemeinde Bestensee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Marienhof (Dietenheim), Ortsteil der Stadt Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Marienhof (Fincken), Ortsteil der Gemeinde Fincken, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Flensburg), Wohnplatz in Flensburg, der sich aus einem heute denkmalgeschützten Bauernhof entwickelte 
 Marienhof (Groß Kummerfeld), Ortsteil der Gemeinde Groß Kummerfeld, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Marienhof (Hagermarsch), Ortsteil der Gemeinde Hagermarsch, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Marienhof (Hausen), Ortsteil der Gemeinde Hausen, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Marienhof (Igling), Ortsteil der Gemeinde Igling, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Marienhof (Jerrishoe), Ortsteil der Gemeinde Jerrishoe, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Marienhof (Kisdorf), Ortsteil der Gemeinde Kisdorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Marienhof (Krakow am See), Ortsteil der Stadt Krakow am See, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Marienhof (Niederer Fläming), ein Wohnplatz im Ortsteil Weißen der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Marienhof (Päwesin), Wohnplatz der Gemeinde Päwesin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Marienhof (Prislich), Ortsteil der Gemeinde Prislich, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Ramin), Wohnplatz der Gemeinde Ramin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Schillingsfürst), Ortsteil der Stadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Marienhof (Sukow-Levitzow), Ortsteil der Gemeinde Sukow-Levitzow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Thumby), Ortsteil der Gemeinde Thumby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Marienhof (Wolde), Ortsteil der Gemeinde Wolde, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhof (Ilsenburg), Gebäude (und Wohnplatz) in der Stadt Ilsenburg (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

in Österreich
 Marienhof (Gemeinde Nikitsch), Ortslage bei Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Marienhof (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil in Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

in Polen
 Marienhof, Kreis Meseritz, Brandenburg: Gumniska, eine nicht mehr existierende Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus
 Marienhof, Kreis Neustadt O.S., Oberschlesien: Marianków, Dorf im Powiat Krapkowicki, Woiwodschaft Oppeln
 Marienhof, Kreis Lyck, Ostpreußen: Ryczywół, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marienhof, Kreis Osterode, Ostpreußen: Marynowo (Ostróda), Dorf im Powiat Ostrodzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marienhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen: Brodzikowo, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marienhof, Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern: Dobrochy (Tychowo), Dorf im Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Dramburg, Pommern: Warcisław, nicht mehr existierende  Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Dramburg, Pommern: Marysin, nicht mehr existierende Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Greifenhagen, Pommern: Smętowice, Dorf im Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Greifenhagen, Pommern: Odmęt, nicht mehr existierende Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern: Więcemierz, Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern: Wszemierzyce, Dorf im Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Neustettin, Pommern: Wągrodno (Szczecinek), Dorf im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Schlochau, Pommern: Kijno, Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Schlochau, Pommern: Kujanki (Człuchów), Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Ueckermünde-Randow, Pommern: Lubieszyn, Dorf im Powiat Policki, Woiwodschaft Westpommern
 Marienhof, Kreis Jarotschin, Wartheland: Nosków (Jaraczewo), Dorf im Powiat Jarocziński, Woiwodschaft Großpolen

in Russland
 Marienhof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Nowo-Pereslawskoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Marienhof, Kreis Königsberg/Samland: Sewerny, untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Marienhof, Kreis Labiau, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, siehe: Marienhof (Kreis Labiau)

Sonstige
 Marienhof (München), Platz in München
 ein Krankenhaus in Koblenz, siehe Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur
 Marienhof (Dorfen), Einkaufspassage in Dorfen (mit Hotel u. Büros)
 Gut Marienhof (Thumby), Gutshof in der Gemeinde Thumby, Schleswig-Holstein
 Gut Marienhof (Völkershausen), Gutshof in der Gemeinde Wanfried, Hessen
 Marienhof (Gemeinde Spillern), Rittergut in der Gemeinde Spillern in Niederösterreich
 Schloss Marienhof, Schloss bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Gut Marienhof, Kläranlage nördlich von München, siehe Münchner Stadtentwässerung#Gut Marienhof
 Marienhof, deutsche Bezeichnung für Mariahoeve (Leende), ein Landgut in den Niederlanden

Marienhof ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Borissowitsch Marienhof (1897–1962), russischer Dichter

Marienhof steht für:
 Marienhof (Fernsehserie), eine Fernsehserie

Siehe auch:
 Mariahof